Египет начал участвовать на Олимпийских играх с 1912 года. Наряду с Ираком и Ливаном Египет бойкотировал Олимпиаду 1956 года в знак протеста против вторжения со стороны Израиля, Великобритании и Франции во время Суэцкого кризиса. Тем не менее трое наездников из Египта приняли участие в соревнованиях по конному спорту, которые состоялись в Швеции на пять месяцев раньше официального старта Олимпиады (из-за введения карантина в Австралии, которая принимала Игры). В 1976 году Египет поддержал панафриканский бойкот против Новой Зеландии, которая имела связи с расистским режимом ЮАР. Также страна бойкотировала московскую Олимпиаду в 1980 году.

В зимних Олимпийских играх Египет участвовал всего один раз: в 1984 году на Играх в Сараево Египет представлял горнолыжник Джамиль эр-Риди.

Всего египетские спортсмены завоевали 38 олимпийских медалей, в основном в соревнованиях по тяжёлой атлетике и борьбе.

Олимпийский комитет Египта образован в 1910 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Бойкот Олимпийских игр
 Список знаменосцев Египта на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Египет на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Египта